ВТР Оупън () е турнир по тенис за мъже, провеждан в края на януари и началото на февруари във Виня дел Мар, Чили. Срещите се играят на клей на откритите кортове на Клуб Навал де Кампо Лас Салинас. Турнирът е част от Международната серия на АТП.

Турнирът се провежда за първи път през 1993 г., след като година по-рано Бразилия прекрятява своите три трунира за мъже и след предложението на АТП те да останат в Южна Америка, братята Фелол купуват правата за провеждането на един от тях. Първоначално той се състои през ноември в Сантяго. През 1999 г. не се провежда заради преместването му през януари/февруари от 2000 г. От 2001 г. се търнирът се провежда във Виня дел Мар. Предишното име на турнира е БелСаут Оупън бай Роузън (BellSouth Open by Rosen).

Рекордьор по титли е Фернандо Гонсалес, а няй-големият карък е Марсело Риос, който не спечелва нито един от четирите финала, на които участва.

Финали

Сингъл

Външни препратки 
 Профил на турнира на сайта на АТП 

Турнири по тенис в Чили
Турнири по тенис на клей корт